Дели:
 Дели — столица Индии.
 Нью-Дели — официальная столица Индии, район города Дели.
 Дели, или делилер — османская лёгкая конница.
 Дели — вокзал в Будапеште.
 Дели — город и супрефектура в Чаде.
 «Дели» — серия из трёх эскадренных миноносцев ВМС ВС Индии.

Фамилия 
 Дели, Александр Фёдорович (род. 1978) — государственный деятель ПМР.
 Дели, Игорь Фёдорович (род. 1963) — советский футболист.
 Дели, Ксения (род. 1989) — молдавская фотомодель.
 Дели, Мари-Лор (род. 1988) — французская футболистка.
 Дели, Симон (род. 1991) — ивуарийский футболист.

См. также 
 Делли

Примечания